Сезон 2021/22 е 30-ият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 47-и пореден в топ дивизията на английския футбол.

Освен във Висшата лига отборът ще се състезава в Купата на Англия, Купата на лигата и УЕФА Шампионска лига.

Треньор на отбора е Оле Гунар Солскяер. Основният спонсор, който ще бъде изобразен на тениските на отбора се сменя от Шевролет на софтуерната компания TeamViewer.

След поредния слаб резултат в първенството, треньорът Оле Гунар Солскяер е уволнен от клуба на 21 ноември 2021 година.

На 29 ноември 2021 година Ралф Рангник е назначен за временен мениджър до края на сезона.

Предсезон и приятелски мачове

Висша лига

УЕФА Шампионска лига

Групова фаза

Елиминационна фаза

FA Купа на Англия

EFL Купа на лигата

Трансфери

Привлечени

Вън

Под наем

Източници 

Манчестър
ФК Манчестър Юнайтед по сезон
Сезон 2021/22 във футбола